Granik puede referirse a:

Debra Granik (* 1963), directora de cine y guionista estadounidense
Jon Granik (1930-2003), actor canadiense